Парасковия — название населённых пунктов на Украине:

 Парасковия — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Парасковия — село в Нововодолажском районе Харьковской области.